В Китае действует два Дома-музея Ци Байши:

 Дом-музей Ци Байши в Пекине.
 Дом-музей Ци Байши в Сянтане.